CBI Esplanada — edifício em São Paulo, município do estado brasileiro de São Paulo
 Comissão Baleeira Internacional — organização internacional
 Conflito de baixa intensidade — tipo de conflito militar
 Instituto Charles Babbage — centro de pesquisas estadunidense referido pela sigla em inglês "CBI"
 CBI (emissora de televisão) — canal de televisão brasileiro

Ver também 
 Acrônimo de três letras

Desambiguações de siglas